Ла Пиједресита има више значења:

 Ла Пиједресита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пиједресита (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику